Имани Тришон Макги-Стаффорд (; по мужу Имани Бойетт (; род. 11 октября 1994 года в Лос-Анджелесе, Калифорния, США) — американская профессиональная баскетболистка, выступающая в женской национальной баскетбольной ассоциации за клуб «Даллас Уингз». Была выбрана на драфте ВНБА 2016 года в первом раунде под общим десятым номером командой «Чикаго Скай». Играет в амплуа центровой.

Ранние годы 
Она родилась 11 октября 1994 года в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) в семье Кевина Стаффорда и Памелы Макги, бывшего игрока ВНБА, у неё есть старший брат, Джавейл, действующий игрок НБА, плюс две младших сестры, Такеня и Торри. Училась там же в средней школе Виндуорд, в которой выступала за местную баскетбольную команду.

Студенческая карьера

Профессиональная карьера

Примечания

Ссылки 
 Профайл на сайте WNBA.com
 Профайл на сайте wnbl.basketball
 Профайл драфта WNBA 2016 на сайте WNBA.com
 Статистика в WNBA на сайте Basketball-reference.com
 Студенческая карьера в NCAA на сайте texassports.com

Баскетболисты США
Игроки «Чикаго Скай»
Игроки ЖБК «Бнот Герцлия»
Игроки «Атланта Дрим»
Игроки «Даллас Уингз»
Игроки «Перт Линкс»